Die 9. Etappe der Vuelta a España 2008 am 8. September führte über 200,8 Kilometer von Vielha e Mijaran nach Sabiñánigo. Dabei standen zwei Sprintwertungen und jeweils eine Bergwertung der 3. und 1. Kategorie sowie zwei Bergwertungen der 2. Kategorie auf dem Programm.

Nach den beiden schweren Bergankünften an den Tagen zuvor schien das Profil der heutigen Etappe eine Ausreißer-Gruppe zu begünstigen. So war die Etappe für Kämpfe um das Goldene Trikot mit einer Strecke von 70 Kilometern vom letzten Berg bis ins Ziel nicht gerade prädestiniert. Dennoch sollte es 50 Kilometer lang dauern, bis sich eine Gruppe absetzten konnte. In der ersten Rennphase zeigte sich der Vortagessieger David Moncoutié wieder sehr aktiv und entschlossen, die Führung in der Bergwertung übernehmen zu wollen, was ihm letztlich auch gelang. Bei der ersten Bergwertung des Tages wurde er Vierter und gewann dann die restlichen drei. Nach dem zweiten Berg des Tages konnte sich schließlich eine zwölfköpfige Spitzengruppe absetzen: Davide Rebellin, Damiano Cunego, Greg van Avermaet, Alan Pérez, Egoi Martínez, Andrea Tonti, Xabier Zandio, Patrice Halgand, Christophe Kern, Juan Antonio Flecha, Rinaldo Nocentini und David Moncoutie. Diese Zwölf fuhren einen Vorsprung von über sieben Minuten auf das Hauptfeld heraus und wurden bis ins Ziel nicht eingeholt. Da sich keiner der Ausreißer entscheidend absetzen konnte, wurde der Tagessieg im Sprint der Gruppe ausgefahren. Hier zeigte sich Greg van Avermaet als Stärkster und sicherte sich den Sieg. Da die Teams im Feld nicht konsequent Nachführarbeit leisteten, hatte das Peloton im Ziel einen Rückstand von 6:42 Minuten. Somit übernahm Egoi Martínez, der vor der Etappe einen Rückstand von 6:41 Minuten gehabt hatte, das Goldene Trikot. Sein Vorsprung betrug Dank der Zeitbonifikationen während der Etappe elf Sekunden.

Sprintwertungen 
 1. Zwischensprint in Castejón de Sos (Kilometer 64,4) (900 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #1C86EE;"
| Erster || style="text-align: left;" | || Greg van Avermaet ||SIL||4 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Egoi Martínez ||EUS||2 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || David Moncoutie ||COF||1 P.
|}

 2. Zwischensprint in Sabiñánigo (Kilometer 184,8) (780 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #1C86EE;"
| Erster || style="text-align: left;" | || Egoi Martínez ||EUS||4 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Greg Van Avermaet ||SIL||2 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Alan Pérez ||EUS||1 P.
|}

 Zielankunft in Sabiñánigo (790 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #1C86EE;"
| Erster || style="text-align: left;" ||| Greg Van Avermaet ||SIL||25 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zweiter || style="text-align: left;" ||| Davide Rebellin ||GST||20 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Dritter || style="text-align: left;" ||| Juan Antonio Flecha ||RAB||16 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Vierter || style="text-align: left;" ||| Rinaldo Nocentini ||ALM||14 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Fünfter || style="text-align: left;" ||| Damiano Cunego ||LAM||12 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Sechster || style="text-align: left;" ||| Xabier Zandio ||GCE||10 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Siebter || style="text-align: left;" ||| Patrice Halgand ||C.A||9 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Achter || style="text-align: left;" ||| Andrea Tonti||QST||8 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Neunter || style="text-align: left;" ||| Christophe Kern ||C.A||7 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zehnter || style="text-align: left;" ||| Egoi Martínez ||EUS||6 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 11. || style="text-align: left;" ||| David Moncoutie ||COF||5 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 12. || style="text-align: left;" ||| Alan Pérez ||EUS||4 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 13. || style="text-align: left;" ||| Wouter Weylandt ||QST||3 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 14. || style="text-align: left;" ||| Philippe Gilbert ||FDJ||2 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 15. || style="text-align: left;" ||| Claudio Corioni ||LIQ||1 P.
|}

Bergwertungen 
 Alto del Túnel de Vielha, 2. Kategorie (Kilometer 12,2) (1.615 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #C41E3A;"
| Erster || style="text-align: left;" | || Michail Ignatjew ||TCS||10 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Maarten Tjallingii ||SIL||7 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || David Moncoutie ||COF||5 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Vierter || style="text-align: left;" | || Valerio Agnoli ||LIQ||3 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Fünfter || style="text-align: left;" | || Juan Antonio Flecha ||RAB||2 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Sechster || style="text-align: left;" | || Martin Velits ||MRM||1 P.
|}

 Coll de L'Espina, 2. Kategorie (Kilometer 46,2) (1.410 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #C41E3A;"
| Erster || style="text-align: left;" | || David Moncoutie ||COF||10 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Philippe Gilbert ||FDJ||7 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Alan Pérez ||EUS||5 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Vierter || style="text-align: left;" | || Damiano Cunego ||LAM||3 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Fünfter || style="text-align: left;" | || Alberto Losada ||GCE||2 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Sechster || style="text-align: left;" | || Amets Txurruka ||EUS||1 P.
|}

 Puerto de la Foradada, 3. Kategorie (Kilometer 92,5) (1.020 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #C41E3A;"
| Erster || style="text-align: left;" | || David Moncoutie ||COF||6 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Alan Pérez ||EUS||4 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Andrea Tonti ||QST||2 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Vierter || style="text-align: left;" | || Damiano Cunego ||LAM||1 P.
|}

 Puerto de Serrabolo, 1. Kategorie (Kilometer 134,4) (1.290 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #C41E3A;"
| Erster || style="text-align: left;" | || David Moncoutie ||COF||16 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Egoi Martínez ||EUS||12 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Greg Van Avermaet ||SIL||10 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Vierter || style="text-align: left;" | || Damiano Cunego ||LAM||8 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Fünfter || style="text-align: left;" | || Davide Rebellin ||GST||6 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Sechster || style="text-align: left;" | || Andrea Tonti ||QST||4 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Siebter || style="text-align: left;" | || Juan Antonio Flecha ||RAB||3 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Achter || style="text-align: left;" | || Rinaldo Nocentini ||ALM||2 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Neunter || style="text-align: left;" | || Christophe Kern ||C.A||1 P.
|}

09.Etappe
Sport (Vielha e Mijaran)
Sportveranstaltung in Sabiñánigo
Sportveranstaltung in Katalonien

en:2008 Vuelta a España, Stage 1 to Stage 11#Stage 9